Dieth ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Dieth (1893–1956), Schweizer Anglist und Dialektologe
 Markus Dieth (* 1967), Schweizer Politiker (CVP)
 Mathias Dieth (* 1964), deutscher Gitarrist und Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Dieth-Schreibung, Leitfaden zur Verschriftlichung schweizerdeutscher Dialekte
 Diet
 Tiedt